Cricca – fenditura sottile e profonda in un materiale metallico
Cricca – sottografo indotto completo